Некта́рій ( від  — нектар, напій богів) — чоловіче ім'я грецького походження. Використовується переважно для найменування монахів при постригу.

Іменини 
У католицтві — 5 травня, 13 вересня, 9 грудня;

У грецькому православ'ї — 5 травня, 17 травня, 11 червня, 13 вересня, 11 жовтня, 9 листопада, 29 листопада, 5 грудня;

В російському православ'ї — 29 квітня/12 травня, 9/22 листопада, 29 листопада/12 грудня.

Відомі носії

Священослужителі 
 Нектарій Егінський (1846—1920) — єпископ Олександрійської православної церкви, митрополит Пентапольскій.
 Нектарій (Коваленко) (1946—2020) — священник РПЦвУ, насельник Києво-Печерської Лаври.
 Нектарій (Котлярчук) (1875—1934) — румунський церковний діяч українського походження. Митрополит Буковини РумПЦ.
 Нектарій (Надєждін) (1819—1874) — архієпископ Російської православної церкви, єпископ Харківський і Охтирський.
 Нектарій Печерський (12 століття) — древньоруський православний святий, схимонах Печерського монастиря. Преподобний.
 Нектарій (Фролов) (1961) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Талдикорганський, вікарій Астанайської єпархії.

Мирські особи 
 Нектаріос Александру (1983) — кіпрський футболіст, півзахисник.

Примітки